Вадим Артамонов:
* Артамонов, Вадим Иванович (род. 1937) — русский писатель, кандидат биологических наук.
 Артамонов, Вадим (род. 1972) — белорусский футболист, полузащитник.